Campanilla de primavera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acis trichophylla.
 el nombre común de la planta Leucojum aestivum
 el nombre común de la planta '''''Leucojum vernum.